Moncaup ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Moncaup (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Moncaup (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques